Kaunissaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaunissaaret (ö i Jämsä), Mellersta Finland, 
 Kaunissaaret (ö i Keuruu), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar